Žitinje peut désigner :

Toponyme 
au Kosovo :
 Žitinje, une localité dans la commune de Podujevo
 Žitinje, une localité dans la commune de Vitina